John Wilmot (1647-1680) – angielski arystokrata, awanturnik i poeta, 2. hrabia Rochester
 John Eardley Wilmot (1709-1792) – angielski szlachcic i sędzia
 John Wilmot (1748-1815) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Coventry i Tiverton
 John McNeil Wilmot (1755-1847) – kanadyjski polityk i sędzia 
 John Eardley-Wilmot (1783-1848) – brytyjski arystokrata, polityk i zarządca kolonialny, 1. baronet Eardley-Wilmot
 John Eardley-Wilmot (1810-1892) – brytyjski arystokrata, polityk i sędzia, 2. baronet Eardley-Wilmot
 John Wilmot (1893-1964) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 1. baron Wilmot of Selmeston

Zobacz też